Петр Ва́шек (; 9 апреля 1979, Челадна) — чешский футболист, вратарь.

Карьера

Клубная 

Первой профессиональной командой Вашека стал «Опава», за которую он играл в 2001—2004 годах.

В начале 2005 года перешёл в «Баник» из Остравы, с которым в сезоне 2004/05 выиграл Кубок Чехии, а в сезоне 2005/06 дошёл до его финала. Часть сезона 2006/07 на правах аренды провёл в клубе «Кладно», после чего вновь вернулся в «Баник», за который играл до 2009 года. В сезоне 2009/10 выступал за клуб «Словацко».

В августе 2010 года перешёл в российский клуб «Сибирь». Дебют игрока в чемпионате России состоялся 20 сентября в игре против ЦСКА. После этой игры Вашек сумел стать основным вратарём команды, однако из-за травмы, полученной в игре против «Динамо», футболист был вынужден пропустить конец сезона. 11 ноября 2010 года Петр Вашек подписал новый двухлетний контракт с новосибирской командой.

В новом сезоне Вашек был вытеснен из основного состава «Сибири» Николаем Цыганом и провёл всего 5 матчей. В конце 2011 года был выставлен клубом на трансфер. 22 февраля 2012 года стало известно, что контракт с голкипером был расторгнут по обоюдному согласию.

Новым клубом вратаря стала «Томь». По итогам заключительного этапа чемпионата России 2011/12 был признан лучшим игроком команды. 21 июня 2012 года продлил контракт с томским клубом на 2 года.

Летом 2016 года вернулся в Остраву, подписав с «Баником» однолетний контракт.

Достижения 
 «Баник» Острава
 Обладатель Кубка Чехии: 2004/05

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Баника»
 
 Профиль на сайте eurofotbal.cz

Футболисты Чехии
Игроки ФК «Опава»
Игроки ФК «Баник» Острава
Игроки ФК «Кладно»
Игроки ФК «Словацко»
Игроки ФК «Сибирь»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Усти-над-Лабем»